Cane da pastore (Sheep Dog) è un film del 1949 diretto da Charles A. Nichols. È un cortometraggio animato della serie Pluto, prodotto dalla Walt Disney Productions e uscito negli Stati Uniti il 4 Novembre 1949, distribuito dalla RKO Radio Pictures.

Trama
Pluto fa la guardia a un gregge di pecore. Per difenderlo dai predatori lo mette in un recinto delimitato da un filo a cui sono appese delle campanelle: se qualcuno tocca il filo le campanelle suonano, avvertendo il cane. Quella stessa notte un coyote maschio sta impartendo al suo piccolo delle lezioni di caccia: il gregge addormentato sembrerebbe un ottimo bersaglio. Ma la sbadataggine del piccolo si fa sentire e il padre manca sempre il colpo, oltre che a svegliare Pluto con le campanelle. Dopo molti tentativi andati a vuoto il coyote decide infine di travestire il suo cucciolo da pecora per mandarlo in mezzo al gregge a carpire una delle prede. Il piano sembra funzionare e il piccolo riesce ad afferrare un agnello per la coda; questi però se ne accorge e comincia a belare, svegliando Pluto. Il cane capisce immediatamente la situazione e si getta sul coyote adulto (che nel frattempo era rimasto ai bordi del recinto) e lo insegue per tutta la notte. Il predatore però comincia a zigzagare di qua e di là, facendo perdere tempo all'inseguitore. La mattina dopo il coyote si scaglia sulle pecore a fauci aperte; subito dopo arriva anche Pluto, ma la belva ha ormai catturato una pecorella. Tornato alla sua tana il coyote si appresta a divorarla, salvo poi scoprire che si tratta in realtà del suo cucciolo ancora travestito da pecora. Frustrato e disperato, il coyote comincia a picchiarsi la testa, e il piccolo, pensando che sia un gioco, lo imita.

Collegamenti esterni
 

Cortometraggi di Pluto
Film d'animazione statunitensi